«The Killers» puede referirse a:

 The Killers (f.2002), banda de Estados Unidos; 
 The Killers (Asesinos/Forajidos) (1946), película dirigida por Robert Siodmak; o
 The Killers (Asesinos/Código del hampa) (1964), película dirigida por Don Siegel.